20. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne pod auspicjami Confederation of African Athletics, które odbyły się od 22 do 26 czerwca na Kings Park Stadium w południowoafrykańskim Durbanie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016
2016 w lekkoatletyce
2016 w Południowej Afryce
Lekkoatletyka w Południowej Afryce
Sport w Durbanie